Ces traces qui restent est un film documentaire français réalisé par Olivier Fély-Biolet en 2018.

Le film retrace le système de déportation des prisonniers dits « NN », les «  (« Nuit et Brouillard »), pendant la Seconde Guerre mondiale.

Synopsis 
Le , Jacques, qui a 15 ans, est arrêté par la Feldgendarmerie pour détention d’armes. Il est successivement emprisonné à Compiègne, Amiens et La Santé à Paris. Puis, personne ne sait ce qu’il devient : il disparaît.

Il ne rentre pas à la Libération. Sa mère, Emilia, recherche sa trace pendant plus de 30 ans, en vain. Elle apprend seulement qu’il a été déporté depuis La Santé vers le camp de concentration de Hinzert, en Allemagne, le .

Fiche technique 
 Titre : Ces traces qui restent
 Titre international : These Traces That Remain
 Réalisation : Olivier Fély-Biolet
 Scénario : Olivier Fély-Biolet
 Musique : Xavier Méchali
 Direction de la photographie : Xavier Dolléans
 Production : Virginie Verrier
 Sociétés de production : Les Docs du Nord, VIGO Films, France Télévisions, Pictanovo
 Pays de production : 
 Format : couleur
 Genre : documentaire
 Durée : 52 minutes

Distribution 
 Régis Romele : voix off
 Marina Vlady : voix off
 Fabrice Trojani : voix off
 Romain Ogereau : voix off

Liens externes 

Film français sorti en 2018
Film documentaire français
Film documentaire sur la Seconde Guerre mondiale